

Letteratura 
 Black Wind – romanzo di F. Paul Wilson del 1988
 Vento nero (Black Wind) – romanzo di Clive Cussler e Dirk Cussler del 2004

Televisione 
 Vento Nero (Black Wind) – episodio della terza stagione di Renegade